Schmetterlingsflügel steht für

 Flügel (Schmetterling), Flügel eines Schmetterlings
 Schmetterlingsflügel (Film), ein spanischer Film von 1991 ()

Siehe auch: